Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1983/84 war die sechste Oberligaspielzeit.

Der Freiburger FC , noch in der Saison 1982/83 kurz vor dem Konkurs stehend, konnte durchaus etwas überraschend den Meistertitel erringen und sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizieren, in der man allerdings als Dritter der Südgruppe recht deutlich den Aufstieg verpasste. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm erneut der Offenburger FV teil, der im Finale den SC Eintracht Hamm deutlich mit 4:1 besiegte und Deutscher Amateurmeister wurde.

In die untergeordneten Ligen stiegen der VfR Heilbronn, der FV Lauda, der SV Neckargerach sowie der erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegene FC Villingen 08 ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die SG Kirchheim aus der Verbandsliga Baden, der SV Weil aus der Verbandsliga Südbaden sowie der FC Marbach aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich noch der SC Geislingen aus der Verbandsliga Württemberg.


Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der Freiburger FC in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf den FC Homburg, VfR Bürstadt und den TSV 1860 München. Nach nur einem Sieg, einem Unentschieden aber vier Niederlagen belegten die Breisgauer mit 11:15 Toren und 3:9 Punkten den dritten Platz in ihrer Gruppe und verpassten somit deutlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Baden-Württemberg-Meister 

1984
Oberliga Baden-Wurttemberg 1983/84